Plusieurs navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Tautog''' :

 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Tambor lancé en 1940 ;
 L' est un sous-marin de l'US Navy de classe Sturgeon lancé en 1967.

Tautog